В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Ольга Морозова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Івонн Гулагонг 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Івонн Гулагонг (фінал)
 Ольга Морозова /  Бетті Стов (чемпіонки)

 Джулі Гелдман /  Шерон Волш (півфінал)
 Карен Крантцке /  Джанет Ньюберрі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1974